Капия може да се отнася за:
 капия (, капъ̀ – врата) – порта, врата в крепостни стени
 капия – сорт пипер, разпространен в България
 капия – термин от настолната игра табла
 капия – филм

Елементи на фортификации